Mistrovství světa ve florbale žen 2011 bylo 8. ročníkem mistrovství světa žen. Konalo se podruhé ve Švýcarsku, od 3. do 11. prosince 2011.
Zápasy se odehrály v halách Athletik Zentrum a Kreuzbleiche Stadium ve městě St. Gallen.

Potřetí v řadě a popáté celkem zvítězilo Švédsko. Česko získalo svou první bronzovou medaili. Je to dodnes nejlepší umístění žen z mistrovství světa.

Mistrovství předcházely čtyři kvalifikace. Počet týmů se snížil na 16 a soutěž již nebyla rozdělena na divize. Poprvé se hrálo čtvrtfinále.

Základní část

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

O medaile

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

O 1. místo

O umístění

O 13.–16. místo

O 15. místo

O 13. místo

O 9.–12. místo

O 11. místo

O 9. místo

O 5.–8. místo

O 7. místo 
Nehrálo se.

O 5. místo

Konečná tabulka

All Star tým 
Nejlepší sestava mistrovství:

Brankářka –  Jana Christianová
Obrana –  Emelie Wibron,  Tia Ukkonen 
Útok –  Corin Rüttimann,  Sara Kristoffersson,  Emelie Lindström

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky mistrovství
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal ve Švýcarsku
Florbal v roce 2011
Sportovní události ve Švýcarsku